Dinornis robustus — вимерлий вид нелітаючих птахів родини моєвих (Dinornithidae) ряду моаподібних (Dinornithiformes).

Опис 

Dinornis robustus — найбільший відомий представник моаподібних, найвищий за всю історію Землі птах та один з найважчих птахів (після Aepyornis та Vorombe). Самиця Dinornis robustus сягала заввишки 3,6 м та важила, за оцінками, 230—270 кг.

Поширення 
Вид був поширений на Південному острові Нової Зеландії. Жив у низинних лісах, луках, серед чагарників. Вид був досить численним до появи людей 40 тис. років тому. Вимер до 1500 року внаслідок полювання та знищення місць існування.

Філогенія 
Родинні зв'язки виду за Bunce et al. (2009):

Примітки

Посилання 
 
 South Island Giant Moa. Dinornis robustus.  by Paul Martinson. Artwork produced for the book Extinct Birds of New Zealand, by Alan Tennyson, Te Papa Press, Wellington, 2006

Моаподібні
Вимерлі нелітаючі птахи
Птахи плейстоцену
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі тварини, описані 1846
Птахи Південного острова